Зару́дный (Зару́дная) — белорусская фамилия; женская форма Зарудная.

Известные носители 
 Зарудный, Александр Сергеевич (1863—1934) — российский адвокат, министр юстиции.
 Зарудный, Алексей Андреевич (1826—1885) — русский публицист и издатель газеты «Петербургский листок».
  (1890—1918) — украинский политический и государственный деятель, один из основателей и членов ЦК Украинской партии социалистов-революционеров, член Украинской Центральной Рады.
 Зарудный, Виктор Иванович (1828—1897) — вице-адмирал
 Зарудный, Иван Петрович (1670—1727) — архитектор, а также резчик, скульптор и живописец.
 Зарудный, Митрофан Иванович (1834—1883) — юрист, писатель, брат Сергея Ивановича Зарудного.
 
 Зарудный, Роман Григорьевич (1781—?) — ротмистр, герой сражения при Ла-Ротьере.
 Зарудный, Самойло Богданович (XVII век) — запорожский генеральный судья.
 Зарудный, Сергей Иванович (1821—1887) — юрист, брат Митрофана Ивановича Зарудного.



Примечания